CP437 – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS. Od czasu rozpowszechnienia się systemów operacyjnych Windows 3.x, a zwłaszcza Windows 95 i Windows NT 4.0, wykorzystujących kodowanie Windows-1252 i (w różnym stopniu) unikod, znaczenie kodowania CP437 zaczęło bardzo szybko maleć, choć nadal jest ono wykorzystywane w aplikacjach pisanych dla systemu operacyjnego DOS lub nieposiadających interfejsu graficznego (przeznaczonych do uruchamiania w oknie DOS względnie oknie konsoli), w tym programach księgowych, magazynowych itp.

Historia 
Strona kodowa CP437 po raz pierwszy była użyta w pierwszej wersji systemu operacyjnego MS-DOS (1.0), wypuszczonego na rynek jako system operacyjny komputera domowego IBM PC, którego premiera miała miejsce 12 sierpnia 1981 r.

Zestaw znaków 
Kodowanie CP437 zostało zaprojektowane z myślą o użyciu na rynku amerykańskim, i choć zawiera 33 litery ze znakami diakrytycznymi, ich dobór robi wrażenie przypadkowego. Zestaw w całości pokrywa (oprócz rzecz jasna języka angielskiego) jedynie język niemiecki (znak 0xE1 pełni podwójną funkcję, i mimo położenia wśród liter greckich mapowany jest na unikod jako niemiecka litera „ostre s”).

Kody 0x00–0x1F oraz 0x7F mają podwójną funkcję: mogą pełnić rolę znaków sterujących, ale również mogą reprezentować znaki graficzne.

Braki znaków 
Kodowanie to nie zawiera znaków cudzysłowów stosowanych w typografii języka angielskiego ani niemieckiego.

Tablica kodów 

      znaki posiadają podwójną funkcję: mogą pełnić rolę znaków sterujących, ale również mogą reprezentować znaki graficzne

Mapowanie na unikod 
Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w stronie kodowej CP437. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00–0x7F, jest identyczny z ASCII). Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

Różnice między kodowaniami MS-DOS CP437 a IBM CP437 

Objaśnienia:
 pozycje na fioletowym tle są znakami kontrolnymi

Bibliografia 
 Tablica kodowania CP437 na serwerze Konsorcjum Unicode
 Letter database: languages, character sets, names etc

Strony kodowe DOS